The Stoning – cortometraggio del 1915 diretto da Charles Brabin
The Stoning – film del 2006 diretto da Harald Holzenleiter